UPC - Vonalkódrendszer
UPC - Kábeltelevízió-szolgáltató
 UPC (bíróság) - Az Egységes Szabadalmi Bíróság rövidítése